|-
| (53301) 1999 GL34||||6 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53302) 1999 GZ34||||6 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53303) 1999 GF45||||12 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53304) 1999 GQ47||||6 квітня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (53305) 1999 GQ53||||11 квітня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (53306) 1999 HA3||||24 квітня 1999||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (53307) 1999 HC8||||20 квітня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (53308) 1999 HJ8||||16 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53309) 1999 HT8||||17 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53310) 1999 HY9||||17 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 53311 Deucalion||||18 квітня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Глибокий огляд екліптики
|-
| (53312) 1999 JZ||1999 JZ||7 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53313) 1999 JF2||||8 травня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (53314) 1999 JT2||||7 травня 1999||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (53315) 1999 JD3||||10 травня 1999||Обсерваторія Гай-Пойнт||Денніс Чесні
|-
| 53316 Мікельфорд (Michielford)||||9 травня 1999||Обсерваторія Фарпойнт||Ґері Гаґ
|-
| (53317) 1999 JJ6||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53318) 1999 JV7||||13 травня 1999||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (53319) 1999 JM8||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53320) 1999 JW8||||14 травня 1999||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (53321) 1999 JL12||||8 травня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (53322) 1999 JK15||||15 травня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (53323) 1999 JV16||||15 травня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (53324) 1999 JZ18||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53325) 1999 JN21||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53326) 1999 JV22||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53327) 1999 JL23||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53328) 1999 JS26||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53329) 1999 JK27||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53330) 1999 JN32||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53331) 1999 JW34||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53332) 1999 JL36||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53333) 1999 JZ36||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53334) 1999 JJ41||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53335) 1999 JL41||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53336) 1999 JP42||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53337) 1999 JX42||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53338) 1999 JY46||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53339) 1999 JA47||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53340) 1999 JH47||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53341) 1999 JP49||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53342) 1999 JK51||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53343) 1999 JO54||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53344) 1999 JX54||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53345) 1999 JZ54||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53346) 1999 JE57||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53347) 1999 JE58||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53348) 1999 JC59||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53349) 1999 JM61||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53350) 1999 JD65||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53351) 1999 JF66||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53352) 1999 JL67||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53353) 1999 JC70||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53354) 1999 JG70||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53355) 1999 JD71||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53356) 1999 JJ71||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53357) 1999 JM73||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53358) 1999 JO73||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53359) 1999 JM74||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53360) 1999 JU75||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53361) 1999 JF76||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53362) 1999 JY76||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53363) 1999 JD77||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53364) 1999 JL77||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53365) 1999 JO78||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53366) 1999 JU79||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53367) 1999 JR80||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53368) 1999 JF81||||14 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53369) 1999 JQ81||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53370) 1999 JY81||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53371) 1999 JA83||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53372) 1999 JB83||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53373) 1999 JP83||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53374) 1999 JC84||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53375) 1999 JF86||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53376) 1999 JJ86||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53377) 1999 JQ86||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53378) 1999 JO87||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53379) 1999 JZ88||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53380) 1999 JS89||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53381) 1999 JK90||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53382) 1999 JL91||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53383) 1999 JO91||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53384) 1999 JY92||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53385) 1999 JB93||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53386) 1999 JF93||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53387) 1999 JF94||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53388) 1999 JZ95||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53389) 1999 JZ96||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53390) 1999 JM100||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53391) 1999 JX100||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53392) 1999 JZ100||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53393) 1999 JA102||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53394) 1999 JD102||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53395) 1999 JZ102||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53396) 1999 JL104||||15 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53397) 1999 JJ107||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53398) 1999 JM111||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53399) 1999 JG112||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53400) 1999 JB113||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

53300